Qarliit bezeichnet:
 Qarliit (Berg), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qarliit (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qarliit (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qarliit (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qarliit (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qarliit (Inselgruppe, Qaqortoq, östlich), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qarliit (Inselgruppe, Qaqortoq, westlich), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland